Robert II est un nom porté par plusieurs souverains et seigneurs européens.

Rois 
 Robert II, dit le Pieux, roi des Francs de 996 à 1031
 Robert II, roi d'Écosse de 1371 à 1390

Princes 
 Robert II d'Aversa, prince de Capoue et comte d'Aversa de 1127 à 1135.

Ducs 

 Robert II de Normandie (~1050-1134)
 Robert II de Bourgogne (1248-1306) 
 Robert II de La Marck, duc de Bouillon (1468-1536)

Comtes 

 Robert II, comte de Hesbaye et de Worms
 Robert II de Bellême, comte de Ponthieu et de Shrewsbury (1052-1130)
 Robert II, comte d'Auvergne (1064-1096)
 Robert II de Flandre, ou Robert le Hiérosolymitain ou de Jérusalem pour sa participation à la première croisade, comte de Flandre (1093-1111)
 Robert II, comte de Leicester (1118-1168)
 Robert II de Bassonville (v1120-1182), comte de Conversano et de Loritello
 Robert II, comte de Meulan et sire d’Elbeuf (1166-1204)
 Robert II le Jeune, comte de Dreux (1184-1218)
 Robert II Dauphin (ou ), comte de Clermont (1240-1262)
 Robert II, comte d'Artois (1250-1302)
 Robert II (ou III), comte de Clermont (1273-1282)
 Robert II, comte palatin du Rhin (1398-1410)

Nobles 
 Robert II, vicomte d’Auvergne (en 962)
 Robert II de Sablé (mort vers 1099), seigneur de Sablé
 Robert II de Vitré (1095-1154), baron de Vitré
 Robert II d'Harcourt (1142-1212), seigneur d'Harcourt et baron d'Elbeuf 
  (1265-1306), vicomte de Beu
 Robert II Keith (mort en 1332), maréchal d'Écosse
 Robert II de Sillé (mort en 1363), seigneur de Sillé
 Robert II d'Uzès (1380-1426), vicomte d'Uzès

Ecclésiastiques 

 Robert II de Ryes, évêque de Sées (1070-1081, dates approximatives)
 Robert II de Châtillon, duc-évêque de Langres de 1203 à 1209
 Robert II, abbé de Clairvaux (1221-1223)
 Robert II, prélat écossais, évêque de Ross de 1249 à sa mort, vers 1271. 
 Robert II Coupel, abbé de la Sainte-Trinité de Tiron (1302-1315)

Autres 
 Robert II Estienne (1530-1571), imprimeur français

Voir aussi 
 , , , , , 

Robert II